Groupe Arc-en-ciel peut désigner :
 un groupe parlementaire écologiste et régionaliste au Parlement européen de 1984 à 1989
 était un groupe politique régionaliste au Parlement européen de 1989 à 1994.